Institut catholique de Lille
Université catholique de Lyon, ook wel Institut catholique de Lyon
Institut Catholique de Paris
Institut catholique de Rennes
Institut catholique de Toulouse
Haute École ICHEC – ISC Saint-Louis - ISFSC te Brussel, mede ontstaan uit het Institut catholique des hautes études commerciales